Antonysamy ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Antonysamy (* 1946), indischer Geistlicher, Bischof von Kumbakonam
 George Antonysamy (* 1952), katholischer Bischof